Промінь — Волинська область, Луцький район
 Промінь — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Промінь — Донецька область, Покровський район
 Промінь — Запорізька область, Мелітопольський район
 Промінь — Луганська область, Сватівський район
 Промінь — Херсонська область, Скадовський район
 Промінь — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Промінь — Миколаївська область, Снігурівський район